Klobučar (auch Klobuchar, Klobutschar) ist ein kroatisch-slowenischer Name 

 von Personen:
 Anđelko Klobučar (* 1931), kroatischer Komponist
 Berislav Klobučar (1924–2014), kroatischer Dirigent
 Denis Klobučar, kroatischer Olympiateilnehmer 2002 im Skilanglauf
 Jaka Klobučar (* 1987), slowenischer Basketballspieler
 Jan Klobučar (* 1992), slowenischer Volleyball-Nationalspieler
 Margareta Klobučar (* 1977), kroatische Sängerin

 einer für ihre steil abfallenden Felsen bekannte Insel im Nationalpark Kornaten (Kroatien)
 eines Ionospherenmodells für Globale Navigationssatellitensysteme (Klobuchar Ionospheric Model)

Siehe auch:

 Amy Klobuchar (* 1960), US-amerikanische Politikerin